Ранчо Алборада има више значења:

 Ранчо Алборада (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Алборада (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику